Tomasz Vetulani (ur. 21 grudnia 1965 w Krakowie) – polski malarz, rzeźbiarz i rysownik.

W swojej twórczości zawiera zarówno odniesienia osobiste, jak i komentarze do bieżących spraw politycznych i społecznych. Posługuje się m.in. materiałami nieszlachetnymi, jak silikon i gąbka. Od 1991 mieszka i tworzy w Utrechcie w Holandii. Posiada podwójne obywatelstwo: polskie i holenderskie.

Życie i twórczość 
Urodził się w Krakowie jako drugi syn Jerzego Vetulaniego i Marii Vetulani z domu Pająk, młodszy brat Marka. Został ochrzczony przez biskupa Karola Wojtyłę, który był przyjacielem jego rodziny.

Zdał maturę w V Liceum Ogólnokształcym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W latach 1986–1991 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał dyplom w pracowni Juliusza Joniaka. Podczas studiów przez krótki czas współpracował z Tadeuszem Kantorem. W 1990 wyjechał do Izraela, gdzie przez dwa semestry studiował na Uniwersytecie Hajfy. W latach 1992–1993 dzięki stypendium Wspólnoty Flamandzkiej Belgii i Ministra Kultury Polski odbył studia na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gandawie.

Tomasz Vetulani debiutował w 1992 roku wystawą w Stawski Gallery w Krakowie. W 1994 otrzymał wyróżnienie na XXXI Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Bielska Jesień, a w 2002 nominację do Nagrody im. Daniela Chodowieckiego na polski rysunek i grafikę. W 1991 wyjechał i osiedlił się w Holandii, gdzie obecnie mieszka i tworzy.

Jego prace były prezentowane na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Holandii, Niemczech i Norwegii, m.in. w CSW Zamku Ujazdowskim w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Galerii Bunkier Sztuki, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Biurze Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej, Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu oraz w galeriach prywatnych. Od 2014 wystawia w Galerii Olympia w Krakowie.

W Utrechcie wykonał szereg realizacji publicznych, w tym: na moście nad kanałem pomiędzy ulicami Bleyenburgstraat i Huizingalaan, na osiedlu , balustradę Eendjesbrug (Most kaczki, 2014); w parku  rzeźbę De Stoel (Krzesło, 2018); oraz ponownie na osiedlu Zeeheldenbuurt, w sąsiedztwie pierwszej realizacji, kolejną balustradę Eendjesbrug (Most kaczki, 2021).

Komentujący twórczość Tomasza Vetulaniego oceniali, że „artysta żongluje z łatwością i przekorą rozmaitymi środkami wyrazu oraz mediami”, „bawi się wyrwanymi z kontekstu rzeczywistości wizerunkami przedmiotów” tworząc krytyczne prace o „mocnych konotacjach społecznych i politycznych”, „prześmiewczym i ironicznym charakterze”, w których patrzy na Polskę „z dużą obawą, (...) z perspektywy emigranta, z odmiennie ukształtowanej kulturowo i społecznie Holandii, która stała się jego nową ojczyzną”. Jego obiekty, wystawiane m.in. w galeriach prywatnych i publicznych w Rotterdamie, Utrechcie, Krefeld, Poznaniu i Sopocie są kpiarskie, ironiczne. Z drugiej strony Tomasz Vetulani kreuje „subtelne obrazy-obiekty”, z reguły przedstawiające postać kobiecą, w których „celowo odrzuca klasyczne piękno postaci na rzecz kruchości, ulotności czy po prostu większej wrażliwości na to, co zastane”.

W swoim malarstwie Tomasz Vetulani wykorzystuje farbę olejną, szkic, akwarelę, jak i materiały nieszlachetne jak silikon czy gąbkę. Na deskach, płytach cynkowych oraz matrycach komputerowych tworzy cykle malarskie, które cechuje „stonowana, monochromatyczna kolorystyka” podkreślająca „melancholię i ulotność przedstawień”. Tomasz Vetulani tworzy obiekty z przypominającego wosk białego kleju, taśmy klejącej oraz z wykorzystaniem odpadów, np. korków. Do obrazów i obiektów włącza w formie kolażu archiwalne fotografie. Inspiruje się m.in. architekturą religijną oraz otaczającą przyrodą i krajobrazem holenderskim.

Ma troje dzieci. Jest ateistą. Przed wyborami samorządowymi w 2018 poparł kandydaturę Jacka Majchrowskiego na prezydenta Krakowa. W 2020 wziął udział w protestach w sprawie aborcji po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego..

Wybrane wystawy 

Indywidualne
 Moira, Utrecht, 1994;
 Sluijmer & Van Leeuwen, Utrecht, 1996;
 , Bergen, 1997;
 Galleri Allmenningen, Bergen, 1999;
 Galerie De Verrasing, Utrecht, 2000;
 Expositieruimte Stichting 1/2, Rotterdam, 2001;
 INTERDRUCK Schipper+Patitz, Lipsk, 2001;
 Galerie Besselaar, Utrecht, 2003;
 EM Galerie, Kollum, 2005;
 Solo tentoonstelling Windesheim, Zwolle, 2009;
 Rysunki z niskich krajów, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu (Galeria Aneks), 2011;
 Galerie Niek Waterbolk, Utrecht, 2013;
 Wizja lokalna, Galeria Olympia, Kraków, 2014;
 (Re)search: schetsen en sculpturen, , Nieuwegein, 2017;
 Zagrożenia nie ma. Barwa i broń, Galeria Olympia, Kraków, 2017.

Zbiorowe
 Stawski Gallery, Pałac Sztuki w Krakowie, 1992;
 Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Bielska Jesień, Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej, 1994;
 Krąg, Bunkier Sztuki w Krakowie, 1995; Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej, Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, Olsztyn, Włocławek, 1996; 
 Krajobraz końca XX wieku, Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Bielska Jesień, Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej, 1997;
 W tym szczególnym momencie, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 1998;
 Galerie de Verrasing, Utrecht, 1999;
 Konkurs o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego na polski rysunek i grafikę, Biuro Wystaw Artystycznych w Sopocie, 2002;
 Kirche und Design, , Krefeld, 2003;
 ART Poznań, Poznań, 2005;
 Ontmoeting II, Galerie Regio Art Rijnmond, Spijkenisse, 2016;
 16 lat, Galeria Olympia, Kraków, 2015; 
 Ręczna robota, Galeria Olympia, Kraków, 2016;
 Juliusz Joniak i jego uczniowie, pracownia 124, Pałac Sztuki w Krakowie, 2018;
 Multi-Kulti, Dom Norymberski w Krakowie, 2018;
 Salon odrzuconych, klub Betel w Krakowie, we współpracy z Galerią Olympia, 2018; 
 Z kolan. Polska to marzenie, Galeria Olympia, Kraków, 2018;
 Salon Olympii. Kolekcja Jesień 2019, Galeria Olympia, Kraków, 2019;
 Artyści z Krakowa. Generacja 1950–1969, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 2020; 
 Nasza wystawa. Mokre obrazy. 21, Galeria Olympia, Kraków, 2021;
 Uczta, Zofia Weiss Gallery, 2022;
 Pomiędzy, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 2022.

Opracowano na podstawie materiału źródłowego

Rodzina

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Tomasza Vetulaniego

Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Absolwenci V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Ludzie urodzeni w Krakowie
Polscy malarze
Polscy rysownicy
Polscy rzeźbiarze
Urodzeni w 1965
Tomasz